John Quick ist der Name folgender Personen:

* John Quick (Schauspieler) (1748–1831), englischer Schauspieler
 John Herbert Quick (1861–1925), US-amerikanischer Schriftsteller